Las expresiones parque del río o parques del río, y sus equivalentes en otros idiomas, pueden referirse a diversos parques:

 Parques del Río Medellín, en Medellín, Colombia;
 Parque nacional de las Cavernas del Río Camuy, en Puerto Rico;
 East River Park, en Manhattan, Estados Unidos;
 River Park''', en Bratislava, Eslovaquia.